Oelker ist der Familienname folgender Personen:

 Hadija Haruna-Oelker (* 1980), deutsche Politologin, Moderatorin und Journalistin
 Petra Oelker (* 1947), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Tina Oelker (* 1973), deutsche Künstlerin

Siehe auch:
 Oelkers